The Altogether — шестой студийный альбом дуэта Orbital, вышедший в 2001 году.

Список композиций

Британское издание

Американское издание 
Для США выходило двухдисковое издание. На втором диске содержатся другие варианты синглов и би-сайды к ним.

Альбомы Orbital
Альбомы FFRR Records
Альбомы London Records
Альбомы Sire Records